Крылов () — село, центр Крыловского сельского совета Корецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1600 человек. Почтовый индекс — 34746. Телефонный код — 3651.

Местный совет 
34746, Ровненская обл., Корецкий р-н, с. Крылов, ул. Каминского, 83.

Ссылки 
 Крылов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Корецкого района